Фридрих фон Хесен-Дармщат (; * 18 септември 1677 в Дармщат; † 13 октомври 1708 в Чауси, Беларус) е принц от Хесен-Дармщат, руски генерал-лейтенант при цар Петър I и участник в Северната война.

Той е най-малкият син на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) и втората му съпруга Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709), дъщеря на херцог Ернст I Саксония-Гота-Алтенбург (1601 – 1675) и Елизабет София фон Саксония-Алтенбург (1619 – 1680).

Фридрих Хайнрих става 1697 г. в Рим католик, както братята му Георг, Филип и Хайнрих.

Той става първо домхер в Кьолн и Бреслау.

През 1707 г. Фридрих постъпва на служба при цар Петър I, който тогава води война с Швеция, с чин генерал-майор на кавалерията. Скоро Перър I назначава Фридрих на генерал-лейтенант на кавалерията. Той е тежко ранен в битката при Лесной на 9 октомври 1708 г. и умира на 13 октомври 1708 г. Погребан е в Смоленск.

Фамилия 
Фридрих фон Хесен-Дармщат се жени на 20 ноември 1704 г. в Марияцел за Петронела фон Щокманс (* 24 декември 1677 в Брюксел; † 20 август 1751 във Виена). Те имат една дъщеря:
 Мария Анна Фридерика (* 2 август 1705, Виена; † 20 ноември 1788, Виена), омъжена на 25 април 1729 г. във Виена за граф Карл Антон Джинини (1654 – 1742).

Родословно дърво

Литература 
 Andreas Räss: Die Convertiten seit der Reformation S. 468
 Carl Friedrich Günther. Anekdoten, Charakterschilderungen und Denkwürdigkeiten aus der Hessischen … S. 154

Източници 

Генерали на Руската империя
Хесени
Велика северна война
Родени в Дармщат